Кубок Европейской гандбольной федерации (Кубок ЕГФ) — второй по значимости ежегодный турнир европейских гандбольных клубов.

Турнир проводится для мужских и женских клубов с 1981 года, первоначально под эгидой Международной гандбольной федерации (IHF) под названием Кубок IHF; с 1993 года организуется Европейской гандбольной федерацией (EHF). С сезона-2012/13 мужской турнир был объединён с Кубком Кубков и проводился под названием Кубок Европы ЕГФ. С сезона-2020/21 проводится под названием Лига Европы ЕГФ.

Победители и финалисты турнира

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт EHF
 EHF / Еврокубки
 Архив результатов

Соревнования по гандболу